Албас:

 Албас (приток Бии) — река в бассейне Енисея.
 Албас (приток Лебеди) — река в Республике Алтай, бассейн Бии.
 Албас (приток Большого Абакана) — река в Хакасии.